Pissen steht für:
 Miktion (Blasenentleerung), das Ausscheiden von Urin (umgangssprachlich)
 Pissen (Rodden), ein Ortsteil der Ortschaft Rodden der Stadt Leuna im Saalekreis, Sachsen-Anhalt
 die deutsche Bezeichnung von Miķeļtornis, Dorf in Lettland

Siehe auch: